Seal Rocks ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Seal Rocks (Connecticut)
 Seal Rocks (Los Angeles County, Kalifornien)
 Seal Rocks (Mendocino County, Kalifornien)
 Seal Rocks (San Francisco County, Kalifornien)
 Seal Rocks (Oregon)

in Australien:
 Sea Rocks (New South Wales)

in der Antarktis
 Seal Rocks (Balleny-Inseln)

Siehe auch:
 Seal Rock